Speciální čarodějnický díl může označovat více věcí:

 Speciální čarodějnické díly – halloweenské speciály animovaného televizního seriálu Simpsonovi

 Díly seriálu Simpsonovi
Díly, které se oficiálně jmenují Speciální čarodějnický díl (kvůli stejnému názvu se nemohou jmenovat všechny stejně, jsou použity rozcestníky podle řad):
 Speciální čarodějnický díl (4. řada)
 Speciální čarodějnický díl (7. řada)
 Speciální čarodějnický díl (8. řada)
 Speciální čarodějnický díl (9. řada)
 Speciální čarodějnický díl (10. řada)
 Speciální čarodějnický díl (11. řada)
 Speciální čarodějnický díl (12. řada)
 Speciální čarodějnický díl (13. řada)
 Speciální čarodějnický díl (14. řada)
 Speciální čarodějnický díl (15. řada)
 Speciální čarodějnický díl (16. řada)
 Speciální čarodějnický díl (17. řada)
 Speciální čarodějnický díl (18. řada)
 Speciální čarodějnický díl (19. řada)
 Speciální čarodějnický díl (20. řada)

Úplný seznam všech speciálních čarodějnických dílů seriálu Simpsonovi: